

Acronimi 
 Early Roman Coinage, testo di numismatica di Rudi Thomsen;
 Esquerra Republicana de Catalunya nome in catalano della Sinistra Repubblicana di Catalogna, partito politico spagnolo
 European Research Council, nome in inglese del Consiglio Europeo per la Ricerca
 European Rugby Cup, organismo rugbistico europeo che organizza la Heineken Cup e la European Challenge Cup
 Campionato europeo rally (European Rally Championship), competizione rallistica

Codici 
 ERC,- codice aeroportuale IATA della base aerea di Erzincan] (Turchia)

Informatica 
 ERC, client IRC

Altro 
 ERC, autoblindo prodotto dalla Panhard